Domenico Svampa, cardinal italien ;
Maristella Svampa, sociologue argentine ;
Nanni Svampa, chanteur, compositeur, interprète et acteur Italien.